Mono je lahko:
 Móno- (grško mónos - sam, en, edini) je predpona, ki se nanaša na število ena
 Mono (razvojno okolje) - razvojno okolje za razvoj aplikacij, predvsem za ogrodje .NET
 Mono (jezero) - slano jezero v Kaliforniji, ZDA